La princesa Izabela Czartoryska (de soltera condesa Fleming; 3 de marzo de 1746 – 15 de julio de 1835) fue una szlachta (noble) polaca, escritora, coleccionista de arte y fundadora del primer museo polaco, el Museo Czartoryski en Cracovia.

Biografía 
Era la hija del conde Jerzy Detloff Fleming y la princesa Antonina Czartoryska. 

El 18 de noviembre de 1761, en la población de Wołczyn, se casó con el príncipe Adam Kazimierz Czartoryski, convirtiéndose así, en princesa. 

Se rumoreaba que tuvo un romance con el embajador ruso en Polonia, Nikolái Vasílievich Repnín, que alegó ser el padre de Adam Jerzy Czartoryski, el hijo de la princesa..

El 1772, en París conoció a Benjamin Franklin, líder de la Revolución Americana, y distintos filósofos franceses como Roussea y Voltaire.

En 1775 remodeló por completo (junto con su marido), el Palacio Czartoryski de Puławy en un punto de encuentro intelectual y político. Su corte fue una de las más liberales y progresivas de la Commonwealth, aunque algunos aspesctos de su comportamiento conllevaron algunos escándalos.

La princesa descubrió el talento del joven pintor Aleksander Orłowski y fue su mecenas.

En 1784 se unió al Partido Patriótico de Polonia.

Después de la Insurrección de Kościuszko, sus hijos, los príncipes Adam Jerzy y Konstanty Adam fueron retenidos como presos políticos por la emperatriz Catalina II de Rusia

En 1796 ordenó la reconstrucción del palacio en ruinas de Puławy e inauguró un museo. Entre los objetos que se encuentran en la colección hay trofeos turcos que habían expoliado las tropas del rey polaco Juan III Sobieski en 1683, durante el Segundo Sitio de Viena. También incluyó tesoros reales polacos y herencias históricas de su familia polaca. 

En 1801, la princesa Izabela inauguró el primer museo de Polonia, el Templo de la Sibila, también llamado "El templo de la memoria". Contiene objetos de importancia sentimental que pertenecen a las glorias y miserias de la vida humana. Durante el Levantamiento de Noviembre en 1830, el museo cerró. Su hijo, Adam Jerzy Czartoryski, cuando se fue al exilio a París, evacuó los objetos supervivientes del museo al Hôtel Lambert, situado en la Île Saint-Louis de París. El hijo de éste, Ladislao Czartoryski reabriría el museo en 1878 en Cracovia, dónde aún existe hoy en día.

Descendencia 
Del matrimonio con Adán Casimiro, príncipe Czartoryski nacieron seis hijos:

 Princesa Teresa (1765-1780); fallecida a consecuencia de un incendio. 

 María Ana (1768-1854), casada con el duque Luis de Wurtemberg (1756-1817).

 Adán Jorge, príncipe Czartoryski (1770-1861), casado con la princesa princesa Anna Zofia Sapieha (1799-1864).

 Príncipe Konstanty Adam (1773-1860). casado en primer lugar con la princesa Aniela Radziwill (1781-1808), y en segundas nupcias con la condesa María Dzierżanowska (1790-1842).

 Princesa Zofia (1778-1837), casada con el conde Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856).
 Gabriella (1780), murió a los cinco días.

Obra 
 Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów [Reflexiones sobre cómo decorar los jardines] (1805)

 Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wiejskie z dodatkiem powieści i 40 obrazkami [Peregrina en Dobromil, rural y ciencia] (ca. 1818)

 Książka do pacierzy dla dzieci wiejskich podczas Mszy Świętej dla szkółki puławskiej napisana (1815)

 Pielgrzym w Dobromilu, część druga, czyli dalszy ciąg nauk wiejskich z dziesięcią obrazkami i muzyką (1821)

 Dyliżansem przez Śląsk: Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816 (reed. 1968)

 Katalog Sybilli (1827)

 Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach (1828)

 Korepondencya księżny Izabelli Czartoryskiéj z poetą Delille'm (reed. 1887)

  Listy z hr. Flemingów księżny Izabelli Czartoryskiej do starszego syna swego księcia Adama (reed. 1887)

 Correspondance inédite d'Isabelle Czartoryska avec J. C. Lavater (reed. 1970)

No publicadas 
 Mon portrait, il y a dix ans

 Mémoires et écrit divers

 Tour through England

 Katalog pamiątek złożonych w Domu Gotyckim w Puławach

 Aventure bizarre mais vrai arrivée à Puławy

 Wiersze: Wierzba i płacząca brzoza, Do wojska polskiego, Przypatrzmy się przyrodzie i inne

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Czartoryski Museum website

Escritoras de Polonia
Escritores de Polonia del siglo XVIII
Escritores de Polonia del siglo XIX
Escritores en francés del siglo XIX
Polacas del siglo XVIII
Polacas del siglo XIX
Nacidos en Varsovia